Veli-Pekka est un prénom composé masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1963), sprinteur céiste finlandais
Veli-Pekka Ketola (né en 1948), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1966), athlète finlandais en saut en hauteur 
, historien et académicien finlandais
 (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Trophée Veli-Pekka-Ketola, récompense annuelle finlandaise en hockey sur glace

Homonymie de prénom
Prénom finlandais